Il singolare del torneo di tennis Houston Shootout 1985, facente parte della categoria Grand Prix, ha avuto come vincitore John McEnroe che ha battuto in finale Kevin Curren 7-5, 6-1, 7-6.

Teste di serie 

 John McEnroe (campione)
 Kevin Curren (finale)
 Vitas Gerulaitis (primo turno)
 Jimmy Arias (secondo turno)

 Tim Mayotte (quarti di finale)
 Brad Gilbert (quarti di finale)
 Greg Holmes (primo turno)
 Ramesh Krishnan (primo turno)

Tabellone

Finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 

Houston Shootout 1985